Louis Étienne Dulong de Rosnay (1780-1828), général français ;
 Pierre Louis Dulong (1785-1838), chimiste et physicien français ;
 François-Charles Dulong (1792-1834) avocat et député français ;
 Jules Dulong (1796-1864), auteur dramatique français ;
 Claude Dulong (1922-) historienne française.